

Toponyme 
 Pegnitz (ville), une commune de Bavière (Allemagne)

Hydronyme 
 Pegnitz (rivière), une rivière de Bavière (Allemagne)